Het Slot (burcht), een waterburcht te Rectum, Nederland.
 Het slot (roman), een roman uit 1922 van Franz Kafka

Zie ook
 't Slot (molen), een molen in Gouda, Nederland.
 't Slot (plaats), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Medemblik